Sakya Rinchen Ling es un centro budista que se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia.

Es una organización sin fines de lucro, que ofrece actividades abiertas al público en general interesado en la filosofía y la práctica budista. Pertenece a la escuela del budismo tibetano sakya cuyo sostenedor es S.S. Sakya Trizin y está bajo la dirección del Ven. Lama Rinchen Gyaltsen.

Maestros 

 S.S. Kyabgon Gongma Trichen Rinpoché (41º cabeza del linaje sakya)
 S.S. Kyabgon Gongma Trizin Rinpoché (42º cabeza de linaje sakya)
 Ven. Lama Rinchen Gyaltsen (director espiritual)

Maestros invitados

 Ven. Khenpo Pema Wangdak (maestro invitado)
 Venerable Kunga Dechen (maestra de meditación)

Ubicación
En La Paz, Bolivia, barrio de Sopocachi, calle Alfredo Ascarrunz #2626.

Referencias

Enlaces externos 
 Sakya Rinchen Ling - sitio web oficial
 Centro Internacional de Enseñanzas Budistas
 Instituto Paramita

Véase también

Organizaciones budistas
Sakya